42 км, 42-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 42 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 205242
 42 км — прежнее название остановочного пункта Есенинская Рязанского направления Московской железной дороги в черте Раменского городского округа. Код 194846
 42 км — пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 208714

 42 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 242325
 42 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 466444
 42 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 594515
    
 42 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 651934
 42 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 647661

 42 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 774216
 42 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 764742
    
 42 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 784036
 42 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 814551
 
 42 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога. Код 948737
 42 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 289360
 42 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 476728